Нариньяни, Александр Семёнович (1937—2010) — советский и российский учёный, сын Семёна Нариньяни.
 Нариньяни, Алёна Михайловна (род. 1992) — российская журналистка, специалист в области рекламы, предприниматель.
 Нариньяни, Семён Давыдович (1908—1974) — советский журналист, фельетонист, драматург.